«Гаутама-дхармасутра» (санскр. Gautamadharmasūtra) — древнеиндийский сборник законов (передававшаяся устно дхармасутра), приписываемый Гаутаме. Издан Штенцлером (Лондон, 1876) и относится к самым древним памятникам этого рода (VI век до н. э.).

Гаутама — не самый древний индусский законник (юрист); он цитирует предшествовавших ему учителей и ссылается и на другие источники.

Издания 
 1876 — «The Institutes of Gautama», изд. А. Штенцлером (Лондон, 1876).

См. также 
 Дхарма | Сутра

Примечания 

Дхарма-сутры
Произведения VI века до н. э.